Gustav Adolfs distrikt kan syfta på:

Gustav Adolfs distrikt, Skåne
Gustav Adolfs distrikt, Värmland
Gustav Adolfs distrikt, Västergötland
Borås Gustav Adolfs distrikt
Helsingborgs Gustav Adolfs distrikt
Sundsvalls Gustav Adolfs distrikt

Se även
Gustav Adolfs församling
Gustav Adolfs socken